Премьера двадцатого сезона классических серий британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» состоялась 3 января 1983 года, с выходом на экраны первого эпизода серии «Арка бесконечности». Сезон завершился 16 марта 1983 года показом последнего эпизода серии «Демоны короля». В ноябре 1983 вышел специальный выпуск к 20-й годовщине телесериала — «Пять Докторов».

Актёрский состав

Основной 
 Питер Дэвисон в роли Пятого Доктора
 Сара Саттон в роли Ниссы
 Джанет Филдинг в роли Тиган Джованки
 Марк Стриксон в роли Вислора Турлоу
 Джеральд Флуд озвучил Камелиона
 Ричард Хёрндалл в роли Первого Доктора
 Патрик Траутон в роли Второго Доктора
 Джон Пертви в роли Третьего Доктора
 Кэрол Энн Форд в роли Сьюзен Форман
 Николас Кортни в роли бригадира Летбридж-Стюарта
 Элизабет Слейден в роли Сары Джейн Смит
Питер Дэвисон и Джанет Филдинг вернулись к своим ролям Пятого Доктора и Тиган Джованки соответственно. В серии «Мертвец Модрин» к команде ТАРДИС присоединяется новый спутник Доктора — Вислор Турлоу (Марк Стриксон). После выхода «Терминуса» шоу покидает Сара Саттон, исполнительница роли Ниссы, впоследствии её персонаж появляется лишь в камео. В финальной серии сезона Доктор берёт с собой андроида Камелиона, имеющего способность изменять внешность и которого Повелитель времени спас от Мастера.

В специальном выпуске, посвящённом двадцатилетию «Доктора Кто», появились предыдущие воплощения Доктора. Патрик Траутон и Джон Пертви снова сыграли Второго и Третьего Докторов. Первый Доктор также появляется в эпизоде, но, так как исполнитель роли — Уильям Хартнелл — скончался в 1975 году, его заменили Ричардом Хёрндаллом. Съёмочная группа также связалась с Томом Бейкером, исполнителем роли Четвёртого Доктора, но актёр отклонил предложение.

В том же эпизоде вернулись и спутники предыдущих Докторов: Сара Джейн Смит (Элизабет Слейден), бригадир Летбридж-Стюарт (Николас Кортни) и Сьюзен Форман (Кэрол Энн Форд). Бригадир также участвовал в событиях серии «Мертвец Модрин».

Повторяющийся 
В сериях «Демоны короля» и спецвыпуске появляется заклятый враг Доктора, Мастер, в исполнении Энтони Эйнли. Также Доктор сталкивается с Чёрным стражем (Валентайн Дайалл), с которым впервые встретилось его четвёртое воплощение (события сезона «Ключ времени»).

Приглашённый 
В спецвыпуске «Пять Докторов» имеются камео спутников различных инкарнаций Доктора: Джейми Маккриммона (Фрейзер Хайнс), Зои Хериот (Венди Педбьюри), Лиз Шоу (Кэролин Джонс) и Майка Йетса (Ричард Франклин).

На протяжении сезона Доктор встречался со своими старыми врагами — Омегой («Арка бесконечности»), киберлюдьми («Пять Докторов») и Марой («Танец змеи»). Также в спецвыпуске на краткий миг появляются далеки и робот-йети.

Дэвид Бэнкс снова сыграл кибер-лидера, возглавляющего армию киберлюдей.

В серии «Арка бесконечности» впервые замечен Колин Бейкер, будущий исполнитель роли Шестого Доктора. В этой серии он появился в качестве командующего Максилла и стал первым из исполнителей роли Доктора, который до этого появился в качестве другого персонажа.

Список серий 
В честь двадцатой годовщины шоу в данном сезоне было решено вернуть некоторых старых врагов и союзников Доктора. 20 сезон транслировался дважды в неделю (во вторник и среду) на канале BBC1. Серии «Мертвец Модрин», «Терминус» и «Просвещение» впоследствии были объёдинены в «Трилогию Чёрного стража», в которой рассказывается об появлении Вислора Турлоу и уходе Ниссы. Все эпизоды трилогии формируют единый, практически не делимый сюжет.

Несмотря на то, что спецвыпуск «Пять Докторов» вышел на экраны спустя восемь месяцев после завершения трансляции серии «Демоны короля», его также включают в список эпизодов 20 сезона.

Показ 
20 сезон классических серий «Доктора Кто» (включая спецвыпуск «Пять Докторов») транслировался на канале BBC One с 3 января по 25 ноября 1983 года

DVD-релизы 
Все серии 20 сезона классического «Доктора Кто» вышли на DVD в период между 1999 и 2011 годами.

Книги

Примечания

Комментарии

Источники 

Сезоны телесериала «Доктор Кто»
Серии с Пятым Доктором
Списки:Доктор Кто